Sky Pirates (1977) is een Britse avonturenfilm uit 1977
 Sky Pirates (1938) is een Britse film uit 1938
 Sky Pirates (1986) is een Australische avonturenfilm uit 1986